Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение принимали участие 21 раз. В 2009 году Ральф Макенбах (14 лет), представлявший Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение со своей песней Click Clack, одержал победу на конкурсе. 

В 2007 году конкурс проходил в Роттердаме. Ведущими конкурса были Сипке Ян Бусема и Ким-Лиан ван дер Мейдж.

В 2012 году провели у себя десятый юбилейный детский конкурс песни Евровидение 2012 который прошел 1 декабря на арене Heineken Music Hall в столице Нидерландов, городе Амстердаме.

До 2021 года Нидерланды и Белоруссия считались двумя странами которые участвовали каждый год. Но 28 мая 2021 года EBC приостановила членство белорусского вещателя БТРК. Вещателю было дано две недели на ответ, однако ответ так и не последовал. В результате, 30 июня 2021 года, БТРК исключили из EBC, что означало уход Белоруссии из конкурса,а Нидерланды стали единственные, которые участвовали каждый год.

В 2021 году Аяна принесла Нидерландам худший результат - 19 место, что одновременно являлось последним местом в конкурсе.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая сторона

Голоса за Нидерланды (2003–2012)

Junior Songfestival 2015

1 полуфинал (19  сентября)

2 полуфинал (26 сентября)

Финал (3 октября)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

«Детское Евровидение» по странам
Музыка Нидерландов